Cauayan, città filippina nella Provincia di Isabela
Cauayan, municipalità filippina nella Provincia di Negros Occidental